Појам Бачка пешчара може да се односи на било коју од ових пешчара које се налазе у Бачкој, регион у Србији и Мађарској:

у Србији:
 Суботичко-хоргошка пешчара
 Суботичка пешчара
 Таванкутска пешчара
 Хоргошка пешчара
 Пешчара Пустаре Светог Петра (између Мале Ђале и Буџака код Хоргоша)

у Мађарској:
 Бајска пешчара